Камбадос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 23 км². Население — 13564 человека (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cambados, Turísmo Rías Baixas
 Cambados en fotos por Eduardo Apariz Díaz

Муниципалитеты Понтеведры